Pagani, község Olaszországban
 Pagani, autógyár és autómárka Olaszországban